Regionale Omroep Zuid
Raad voor Onroerende Zaken